Salomé — personagem bíblica, notória pela passagem da "Dança de Salomé"
Salomé (discípula) — personagem bíblica, mãe dos apóstolos Tiago e João

Arte 
Salomé (telenovela brasileira), exibida em 1991
Salomé (telenovela mexicana), exibida em 2001-2002
Salomè (filme de 1910), com Ugo Falena
Salomé (filme de 1918), com Theda Bara
Salomé (filme de 1923), com Alla Nazimova
Salomé (filme de 1953), com Rita Hayworth 
Salomé (ópera), de Richard Strauss

Geografia 
Salome (Arizona) — região censo-designada do estado do Arizona, Estados Unidos

Outros 
Salomé (cantora) — cantora espanhola vencedora do Festival Eurovisão da Canção em 1969
562 Salome — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos